Akan m/45 och Automatkanon m/45 kan syfta på:

 12,7 mm automatkanon m/45 – en amerikansk tung kulspruta som hade beteckningen automatkanon m/45 under sin tjänst i Sverige på 40-talet.
 20 mm automatkanon m/45 – en svensk automatkanon i 20 mm kaliber.
 57 mm automatkanon m/45 – felbeteckning för 57 mm automatkanon m/47.

Förgreningssidor
Vapen